Great Burstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Burstead and South Green – civil parish w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Burstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex